Сортируемый список водоёмов республики Южная Осетия

На территории Южной Осетии расположена часть Кельского плато, являющегося вторым по количеству озёр на Кавказе.

Источники 
Часть данных получена с помощью Google Earth.

 
Южная Осетия
Озёра